Morang (district), een district in Nepal
 Morang (Batang Onang), een bestuurslaag in Indonesië
 Morang (Kare), een bestuurslaag in Indonesië
 Jeanette Morang, commandeur Nederlandse marine